Гран-при Кана́ды 2014 года (официально Formula 1 Grand Prix du Canada 2014) — автогонка, седьмой этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года, которая проходила с 6 по 8 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва, Монреаль, Канада.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|}

Примечания
 1.  Камуи Кобаяси наказан потерей 5 позиций на стартовой решётке за смену коробки передач.
 2.  Эстебан Гутьеррес был допущен к старту гонки и стартует с пит-лейн.

Гонка 
Пилоты команды Marussia столкнулись между собой уже на первом круге, пейс-кар задерживал гонку до 8-го круга. Но ещё до этого, Феттель, стартовавший с 3-го места смог обогнать Хэмилтона, стартовавшего вторым. Большую часть гонки с большим отрывом лидировали Росберг и Хэмилтон, но у обеих машин Mercedes возникли проблемы с мощностью. После их пит-стопов гонку возглавил Масса. На 47-м круге у Хэмилтона перегрелись тормоза — он резко отстал, заехал в боксы и сошёл с дистанции. Сформировалась группа лидеров: Росберг — Перес — Риккардо — Феттель, в группе догоняющих Масса смог обойти Боттаса и Хюлькенберга и затем постепенно догнал группу лидеров. На 66 круге Риккардо опередил Переса, а на 68 круге он смог обогнать и Росберга, выйдя в лидеры. Круг спустя Переса обогнал и Феттель, а на прямой старт/финиш мексиканец столкнулся с Фелипе Массой, в результате чего оба сошли с дистанции, но были классифицированы одиннадцатым и двенадцатым соответственно.
Таким образом, Риккардо выиграл свой первый Гран-при в карьере. Компанию на подиуме ему составили Росберг и Феттель. «Лучшим из остальных» стал Баттон, успевший обогнать Хюлькенберга и Алонсо. Замкнули первую десятку Боттас, Вернь, Магнуссен и Райкконен

После гонки Бьянки и Чилтон обратились к стюардам по поводу столкновения на первом круге. Перес и Масса также обратились к стюардам. Стюарды признали Чилтона и Переса виновными в инцидентах, в качестве наказания в следующей гонке Чилтон потеряет три позиции на старте, а Перес — пять позиций.

|}

Примечания:
 1. Серхио Перес, Эстебан Гутьеррес и Фелипе Масса не финишировали, но классифицированы так как ими пройдено более 90 % гоночной дистанции.

Круги лидирования

Машина безопасности (причина появления) 
 1-7 круги (столкновение Чилтона и Бьянки).
 70 круг (столкновение Переса и Массы).

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 7-й поул Нико Росберга.
 24-й поул команды Mercedes.
 15-й быстрый круг Фелипе Массы.
 132-й быстрый круг команды Williams.
 1-я победа Даниэля Риккардо (предыдущая первая победа - Пастор Мальдонадо, Гран-при Испании 2012 года; следующая первая победа - Макс Ферстаппен, Гран-при Испании 2016 года
 48-я победа команды Red Bull.
 200-й Гран-при в карьере Фелипе Массы.
 200-й старт в карьере Кими Райкконена.
 1 500-е очко Себастьяна Феттеля.
 100-е очко Даниэля Риккардо.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Канады